Анатольевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Анатольевка — прежнее название села Ащибулак Енбекшиказахского района Алматинской области.

Россия 
 Анатольевка — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Анатольевка — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Анатольевка — посёлок в Лысковском районе Нижегородской области.
 Анатольевка — село в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Анатольевка — деревня в Касимовском районе Рязанской области.

Украина 
 Анатольевка — село в Березанском районе Николаевской области.
 Анатольевка — исчезнувшее село в Первомайском районе Николаевской области.
 Анатольевка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Анатольевка — село в Березовском районе Одесской области.
 Анатольевка — село в Нижнесерогозском районе Херсонской области